Хабібі () - арабське слово, що означає «(мій) любий» (в чоловічому роді, в жіночому звучить як  Хабібат  або в розмовній формі хабібті), від прикметника Хабіб - «улюблений». Використовується при вказівці на почуття любові в романтичному сенсі та в інших контекстах - «дорогий» (один), «милий» і ін. Дуже часто використовується в арабських піснях. Також відоме похідне від цього слова прізвище.

Відомі носії

  Хабібі (близько 1470-1520) - азербайджанський поет.
  Хабібі (1890-1980) - узбецький поет.
 Бухаруддин Юсуф Хабібі (1936) - президент Індонезії в 1998-1999.
 Імам Алі Хабібі (1931) - іранський борець, олімпійський чемпіон 1956.
 Хасан Хабібі (1937-2013) - іранський державний діяч.
 Еміль Хабібі (1922-1996) - палестинський прозаїк.

Література 
 Хабібі (роман) - роман (1997) палестино-американського автора Наомі Шихаб Най
 Хабібі (графічний роман) - графічний роман (2011) Крейга Томпсона